{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95201) - || 2002 BJ19 || 21 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95202) - || 2002 BR21 || 25 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95203) - || 2002 BU22 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95204) - || 2002 BY22 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95205) - || 2002 BR24 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95206) - || 2002 BM25 || 25 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95207) - || 2002 BG29 || 20 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95208) - || 2002 BM31 || 23 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95209) - || 2002 CW || 2 februari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (95210) - || 2002 CJ1 || 3 februari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95211) - || 2002 CJ2 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95212) - || 2002 CW3 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95213) - || 2002 CN6 || 1 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95214) - || 2002 CQ7 || 6 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95215) - || 2002 CA8 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95216) - || 2002 CU8 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95217) - || 2002 CD11 || 6 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95218) - || 2002 CO14 || 8 februari 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| (95219) Borgman || 2002 CT14 || 8 februari 2002 || Needville || Needville
|-
| (95220) - || 2002 CQ15 || 8 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (95221) - || 2002 CW15 || 8 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95222) - || 2002 CZ16 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95223) - || 2002 CU22 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95224) - || 2002 CA23 || 5 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95225) - || 2002 CH23 || 5 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95226) - || 2002 CP23 || 6 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95227) - || 2002 CO25 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95228) - || 2002 CS29 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95229) - || 2002 CA30 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95230) - || 2002 CK30 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95231) - || 2002 CL30 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95232) - || 2002 CX31 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95233) - || 2002 CS37 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95234) - || 2002 CP38 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95235) - || 2002 CL39 || 11 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95236) - || 2002 CL40 || 7 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95237) - || 2002 CO40 || 7 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95238) - || 2002 CH43 || 12 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (95239) - || 2002 CH46 || 6 februari 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (95240) - || 2002 CW47 || 3 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95241) - || 2002 CF50 || 6 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95242) - || 2002 CK51 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95243) - || 2002 CL51 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95244) - || 2002 CM51 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95245) - || 2002 CV51 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95246) - || 2002 CB52 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95247) Schalansky || 2002 CH52 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95248) - || 2002 CS54 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95249) - || 2002 CC55 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95250) - || 2002 CQ55 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95251) - || 2002 CR55 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95252) - || 2002 CW55 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95253) - || 2002 CD56 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95254) - || 2002 CM56 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95255) - || 2002 CU56 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95256) - || 2002 CZ57 || 6 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95257) - || 2002 CD59 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95258) - || 2002 CE59 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95259) - || 2002 CG59 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95260) - || 2002 CS59 || 13 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95261) - || 2002 CD61 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95262) - || 2002 CL61 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95263) - || 2002 CW61 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95264) - || 2002 CF63 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95265) - || 2002 CT63 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95266) - || 2002 CL64 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95267) - || 2002 CQ66 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95268) - || 2002 CB68 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95269) - || 2002 CO68 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95270) - || 2002 CQ68 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95271) - || 2002 CH69 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95272) - || 2002 CB70 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95273) - || 2002 CR72 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95274) - || 2002 CU72 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95275) - || 2002 CN73 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95276) - || 2002 CZ73 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95277) - || 2002 CH75 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95278) - || 2002 CC76 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95279) - || 2002 CO76 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95280) - || 2002 CD79 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95281) - || 2002 CR79 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95282) - || 2002 CX79 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95283) - || 2002 CO81 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95284) - || 2002 CH83 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95285) - || 2002 CP83 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95286) - || 2002 CL84 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95287) - || 2002 CN84 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95288) - || 2002 CG85 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95289) - || 2002 CG88 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95290) - || 2002 CJ88 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95291) - || 2002 CP88 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95292) - || 2002 CM89 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95293) - || 2002 CB90 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95294) - || 2002 CG90 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95295) - || 2002 CM91 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95296) - || 2002 CQ91 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95297) - || 2002 CW91 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95298) - || 2002 CL93 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95299) - || 2002 CO93 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95300) - || 2002 CD96 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten